El Gran Premio de Japón de Motociclismo de 2019 (oficialmente Motul Grand Prix of Japan) fue la decimosexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2019. Tuvo lugar en el fin de semana del 18 al 20 de octubre de 2019 en el circuito Twin Ring Motegi situado en la localidad de Motegi, en la prefectura de Tochigi, Japón.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Fabio Quartararo y Andrea Dovizioso. Luca Marini fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Thomas Lüthi y Jorge Martín. La carrera de Moto3 fue ganada por Lorenzo Dalla Porta, Albert Arenas fue segundo y Celestino Vietti tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Japón de Motociclismo
Japón
Deporte en Japón en 2019